Apajaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Apajaluoto (klippor), Kymmenedalen, 
 Apajaluoto (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Apajaluoto (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar